

Toponyme 

 Chaource, commune française de l'Aube ;
 Canton de Chaource, ancien canton de l'Aube.

Autre 
 Chaource, fromage